Josef Král (coureur), een Tsjechisch autocoureur
 Josef Král (componist), een Boheems componist